Kohlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Kohlmann (1921–1977), deutsche KZ-Aufseherin
 Carla Kohlmann (1906–1994), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 	
 Fabienne Kohlmann (* 1989), deutsche Leichtathletin, siehe Fabienne Engels
 Gert Kohlmann (1919–2021), deutscher Offizier, Generalmajor der Bundeswehr
 Günter Kohlmann (1933–2005), deutscher Jurist
 Hanna Hausmann-Kohlmann (1897–1984), deutsche Malerin und Scherenschnittkünstlerin
 Hans Kohlmann (1934–1980), deutscher Politiker (CSU), Mitglied des Bayerischen Landtages
 Hermann Kohlmann (1907–1982), Schweizer und Deutscher Maler, Bildhauer und Grafiker
 Janine Kohlmann (* 1990), deutsche Moderne Fünfkämpferin
 Johann Melchior Kohlmann (1795–1864), deutscher Theologe
 Jörg Kohlmann (* 1962), deutscher Bogenbiathlet
 Martin Kohlmann (* 1977), deutscher Politiker (Pro Chemnitz, DSU)
 Matthias Kohlmann (* 1956), deutscher Zeichner, Bildhauer und Hochschullehrer
 Michael Kohlmann (* 1974), deutscher Tennisspieler
 Patrick Kohlmann (* 1983), deutsch-irischer Fußballspieler
 Paul Kohlmann (1894–1956), deutscher Politiker (KPD), Mitglied des Reichstages
 Philipp Kohlmann (1842–1889), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Soraya Kohlmann (* 1998), deutsche Schönheitskönigin; Miss Germany 2017
 Theodor Kohlmann (1932–2011), deutscher Volkskundler

Siehe auch:
 Coleman
 Collmann
 Kohlman
 Kollmann
 Kolman
 Kolmann
 Koolman